San Kviriko ima više značenja:
 San Kviriko (Alesandrija)
 San Kviriko (Bergamo)
 San Kviriko (Breša)
 San Kviriko (Komo)
 San Kviriko (Kuneo)
 San Kviriko (Firenca)
 San Kviriko (Frozinone)
 San Kviriko (Đenova)
 San Kviriko (Groseto)
 San Kviriko (Parma)
 San Kviriko (Peskara)
 San Kviriko (Pistoja)
 San Kviriko (Sasari)
 San Kviriko (Vičenca)